Monarquia Espanhola - a monarquia actual segundo a Constituição espanhola de 1978
Monarquia Católica - o título tradicional que define o sistema de governo durante o Antigo Regime, desde os Reis Católicos até à Revolução Liberal

Desambiguação